Als Uvula (Diminutiv zu lat. uva „Traube“, also etwa „Träubchen“) werden in der Anatomie verschiedene Zäpfchenförmige Strukturen benannt:

 das Gaumenzäpfchen, siehe Uvula
 die Uvula vesicae, der untere verdickte Winkel des Trigonum vesicae